V-klass kan avse:

Bilar
Mercedes-Benz V-klass

Fartyg
V-klass (färja), en brittisk fartygsklass bestående av fyra färjor opererade av BC Ferries

Örlogsfartyg
V- och W-klass (jagare)
V-klass (grekisk jagarklass)
U- och V-klass (jagare)
V-klass (ubåt, 1914), en brittisk fartygsklass bestående av fyra ubåtar
V-klass (ubåt, 1941), en brittisk fartygsklass bestående av 34 ubåtar
Vanguard-klass, en brittisk fartygsklass bestående av fyra ubåtar

Lokomotiv
 GNRI Klass V, en klass av 4-4-0 ånglok vid Great Northern Railway (Irland)
 GNoSR klass V, en klass av 4-4-0 ånglok vid Great North of Scotland Railway, senare LNER Class D40 
 Highland Railway V-klass
 NZR V-klass, en klass av 2-6-2 ånglok
 SR V Schools-klass, en klass av 4-4-0 ånglok vid Southern Railwau (Storbritannien)
 WAGR V-klass, en klass av 2-8-2 ånglok vid Western Australian Government Railways

Internettjänst
 Vklass, lärplattform för den svenska skolan som används av många kommuner.